Писаренко Виктор Осипович () — советский лётчик, лётчик-испытатель, участник перелётов, авиаконструктор. Один из пионеров советской авиации.

Биография 
Родился в 1897 году в семье железнодорожного рабочего. В 1915 году окончил технические курсы и поступил вольноопределяющимся в телеграфный батальон. После Октябрьской революции 1917 года вступил добровольцем в авиационный отряд, где работал сначала мотоциклистом, а затем механиком.

В 1920 году ступил в ряды ВКП(б) и, получив звание лётчика-наблюдателя, участвовал на разных фронтах во время Гражданской войны. В 1921 году по окончании повторных курсов лётчиков-наблюдателей был назначен в 13-й Казанский отряд, где под командой П. Х. Межураупа участвовал в боях на Северном фронте.

В 1922 году поступил в Качинскую авиашколу и, окончив её через год, за «исключительно высокие лётные качества» был оставлен при ней инструктором.  В 1923 году в мастерских авиашколы изготовил самолёт собственной конструкции, названый ВОП-1. 27 ноября 1923 года совершил первый полёт на построенном самолёте и провёл его испытания. Был командиром отряда.

Далее Виктор Осипович стал инструктором в Серпуховской школе стрельбы и бомбометания (Стрельбом), где в 1925 году был построен ещё один самолёт собственной конструкции «Писаренко-Т». Самолёт был испытан самим пилотом.

С 1925 года распоряжением начальника ВВС П. И. Баранова, но по собственному желанию, переведён на лётно-испытательскую работу в НИИ ВВС, где участвовал в испытаниях самолётов: И-4 (АНТ-5) (1927), Хейнкель HD-37 (И-7) (1928), Р-5 (1929), Р-7 (АНТ-10)  (1930).

С сентября 1930 года Виктор Осипович перешёл на работу в лётную инспекцию ВВС.

Перелёты 
 27 июля по 9 августа 1926 года (с летнабом Б.В.Стерлиговым) перелёт по маршруту Москва — Харьков — Ростов-на-Дону — Севастополь — Киев — Москва протяжённостью 
 июль 1928 - Я. И. Алкснис и В. О. Писаренко выполнили перелёт беспосадочный Москва - Севастополь, протяженностью 1274 км за 6 часов 4 минуты со средней скоростью 212 км
 21 июля 1929 года Я. И. Алкснис и В. О. Писаренко на Р-5 выполнили беспосадочный перелёт Москва — Севастополь, протяжённостью 1276 км за

Гибель 
9 сентября 1931 года экипаж самолёта Р-5 в составе В. О. Писаренко и П. Х. Межераупа выполнял инспекционный полёт в тяжёлых атмосферных условиях. В районе Брянска в тумане самолёт зацепил верхушки деревьев. В результате катастрофы оба лётчика погибли. Похоронен в закрытом колумбарии Нового Донского кладбища рядом с коллегой П.Х.Межерауп.

См. также 
 Писаренко-Т
 ВОП-1
 1897 год в авиации

Примечания 
3. Горбачев А.Н. Список некрологов за 1900-1929 годы. М., Infogans, 2014
Лётчики-испытатели СССР
Авиаконструкторы по алфавиту
Авиаконструкторы СССР
Погибшие в авиакатастрофах в РСФСР
Преподаватели Качинского лётного училища
Участники Гражданской войны в России
Похороненные на Донском кладбище